Montbrison est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises :
 Montbrison (Loire), commune française du département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 voir aussi : Élections à Montbrison (Loire)
 Montbrison (Tarn-et-Garonne), ancienne commune du  département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie, aujourd'hui intégrée à la commune de Saint-Michel ;
 Montbrison-sur-Lez, commune française du département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France